Le Plateau Central désigne :
 le plateau Central, un plateau situé au centre de l'île principale des Kerguelen ;
 le plateau central de Russie, un ensemble de collines et de plateaux de la Russie européenne ;
 le Massif central en France ;
 un quartier situé au centre de la ville de Clermont-Ferrand ;
 Plateau-Central, une région du Burkina Faso.